Le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne, qui réunit les ministres des Affaires étrangères des Etats membres.

Le Conseil des affaires étrangères de l'époque de la polysynodie (1715-1718), pendant la Régence, un des conseils particuliers (formes de ministères collégiaux) chargés d'assister le Conseil de Régence.

Homonymie